Desjardins är ett franskt efternamn som burits av  bland andra:

 Abel Desjardins (1814–1886), fransk historiker
 Achille Arthur Desjardins (1835–1901), fransk jurist
 Albert Desjardins (1838–1897), fransk jurist
 Alphonse Desjardins (1841–1912), kanadensisk jurist
 Alphonse Desjardins, (1854–1920), kanadensisk kooperativist och grundare av bank
 Andrew Desjardins (född 1986), kanadensisk ishockeyspelare
 Arthur Desjardins  (1835–1901=, fransk författare och jurist
 Cédrick Desjardins (född 1985)), kanadensisk ishockeyspelare
 Dorimène Desjardins (1858–1932), kanadensisk kooperativist och grundare av bank
 Éric Desjardins (född 1969), kanadensisk ishockeyspelare
 Ernest Desjardins (1823–1886), fransk historiker
 Julien Desjardins (1799–1840), fransk zoolog
 Louis Joseph Isnard Desjardins (1814–1894), fransk gravör
 Martin Desjardins (1637–1697), nederländskfödd skulptör
 Paul Desjardins (1859–1940), fransk filosof